Mise en Scène steht für:

 Mise en Scène (Film), Bildregie, optischer Bildaufbau
 Mise en Scène (Theater), die Inszenierung einer Theaterszene

Siehe auch: